Unter E 251 versteht man:
 Europastraße 251
 die Elektroloks der DR-Baureihe E 251
 eine andere Bezeichnung für Natriumnitrat

Abkürzung